Adrianus Turnebus (Adrien Turnèbe ou Tournèbe) (Les Andelys, 1512 — Paris, 12 de junho de 1565) foi um humanista e filólogo francês.

Biografia 
Turnebus nasceu em Les Andelys, na Alta-Normandia. Aos doze anos de idade foi enviado a Paris para estudar, e chamou grande atenção pelo seu talento notável. Depois de ter o cargo de professor de belles-lettres na Universidade de Toulouse, em 1547, retornou a Paris como professor (ou leitor real) de Literatura grega no Colégio Real. Em 1562, trocou este posto pelo de professor de Filosofia grega.

Em 1552 foi responsável pela impressão dos livros gregos na Imprensa Régia, em cuja tarefa foi ajudado por seu amigo, Guillaume Morel. Joseph Justus Scaliger foi seu aluno. Morreu de tuberculose em 12 de junho de 1565. Foi pai de Odet de Turnèbe.

Obras 
Suas obras consistem principalmente de dissertações filológicas, comentários (sobre Ésquilo, Sófocles, Teofrasto, Fílon e Cícero), e de traduções de autores gregos para o latim e francês. Seu filho, Étienne publicou sua obra completa em três volumes (Estrasburgo, 1600), e seu filho Adrien publicou seu Adversaria, contendo explicações e emendas de numerosas passagens de autores clássicos.

Leituras adicionais 
 Oratio funebris por Léger du Chesne (Leodegarius a Quercu) prefixado à edição de Estrasburgo.
 L. Clement, De Adriani Turnebi praefationibus et poematis (1899).
 John Edwin Sandys, A History of Classical Scholarship (Cambridge, 1908) iii.
 Michael Mattaire, Historia Typographorum Aliquot Parisiensium (Londres, 1817)

Mortes por tuberculose na França
Naturais de Les Andelys
Filólogos da França
Mortes por tuberculose no século XVI